10. Mistrzostwa Świata w Maratonie MTB – zawody sportowe, które odbyły się 7 października 2012 roku we francuskiej miejscowości Ornans.

Szczegóły

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  
 Wyniki kobiet na stronie Sports123.com 

2012 w kolarstwie
Mistrzostwa świata w maratonie MTB
2012 we Francji